Andrij Mychajlovyč Chomyn, calciatore ucraino nato nel 1982.
Andrij Romanovyč Chomyn, calciatore ucraino nato nel 1968.